SJN steht für:
 Shortest-Job-Next, nonpräemptives Scheduling-Verfahren

sjn steht für:
 Sindarin (ISO-639-3-Code), fiktionale Sprache des britischen Autors J. R. R. Tolkien

Abkürzung